Кічрі, або кічаді, або кічарі ( ,  , ) — пряна вегетаріанська страва, яка представляє собою суміш тушкованого рису з машом (мунг далом) та обсмаженими в олії спеціями, іноді з додаванням овочів. Вона є однією з головних страв в аюрведичній кулінарії. Страва дуже багата на білок.

Опис 
На думку прихильників аюрведи, кічарі відрізняється ідеальною засвоюваністю і балансом поживних речовин. Вважається, що ця їжа легко перетравлюється, дає силу і життєстійкість, живить всі тканини тіла, допомагає в очищенні і омолодженні клітин. Кічарі використовується йогами під час очисних програм.

За даними сайту «аюрведичного інституту» в Санта-Фе, для кожної доші (життєвої сили в термінології аюрведи) рекомендуються різні овочі, приправи та чаї. Ця організація також попереджає, що монодієта, що складається тільки з кічарі, може привести до запорів. Kitchari Recipe (Рецепт кічарі)  , The Ayurvedic Institute

Див. також 
 Кошарі (єгипетська страва)

Примітки

Література 
 

Їжа та напої в релігії
Індійська кухня
Вегетаріанська кухня
Страви з рису